Rubattel est un nom de famille porté notamment par :

 Ernest Rubattel-Chuard (1865-1908), homme politique suisse ;
 Lucien Rubattel (1892-1987), homme politique suisse ;
 Rodolphe Rubattel (1896-1961), homme politique suisse.